Hill House ist der Name folgender Gebäude:

in Schottland:
 Hill House (Helensburgh)
 Hill House (Kirknewton)

in den Vereinigten Staaten:
 Hill House (Arizona), ID-Nr. 78003235
 Hill House (Maryland), ID-Nr. 86000415
 Hill House (Pennsylvania), ID-Nr. 77001140

Hill House steht für:
 Spuk in Hill House, Roman von Shirley Jackson (1959), siehe Bis das Blut gefriert
 Spuk in Hill House,  US-amerikanische Horrorserie (2018)